Veneto – regione italiana
 Veneto – lingua parlata in Veneto e nelle aree limitrofe
 Bartolomeo Veneto (o Veneziano, XVI secolo) – pittore italiano
 Veneto – appartenente al gruppo etnico dei veneti

Pagine correlate 
 Venezia (disambigua)
 Vittorio Veneto (disambigua)